David Van Drunen (né le  à Sherwood Park, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Van Drunen joua son hockey junior avec les Raiders de Prince Albert où il était plus reconnu pour son jeu robuste que par ses habitudes d'attaquant. À la fin de son stage junior, il signa un contrat avec les Sénateurs d'Ottawa. Il lui fallu quelques saisons avant de pouvoir enfin jouer un match dans la LNH. Après cette brève apparition avec le grand club, il retourna dans les mineurs.

Il gagna le championnat de la United Hockey League lors de la saison 2004-2005, remportant ainsi la Coupe Coloniale. Il joua trois autres saisons avec le Fury, incluant leur première saison dans la nouvelle Ligue internationale de hockey. Il joignit ensuite les Jackalopes d'Odessa dans la Ligue centrale de hockey en 2008-2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Kings de Sherwood Park || ||32 ||3 ||16 ||19 ||114 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||63 ||3 ||10 ||13 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||71 ||2 ||14 ||16 ||132 ||15 ||3 ||4 ||7 ||26
|-
|1995-1996 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||70 ||10 ||23 ||33 ||172 ||18 ||1 ||5 ||6 ||37
|-
|1996-1997 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||72 ||18 ||47 ||65 ||216 ||4 ||0 ||4 ||4 ||24
|-
|1997-1998 ||Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||59 ||8 ||22 ||30 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998||Bears de Hershey ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Pirates de Portland ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998||Vipers de Détroit ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Gears de Saginaw ||UHL ||63 ||5 ||17 ||22 ||126 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999||Bombers de Dayton ||ECHL ||9 ||2 ||4 ||6 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|1998-1999||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Mysticks de Mobile ||ECHL ||29 ||1 ||9 ||10 ||78 ||5 ||1 ||1 ||2 ||14 
|-
|1999-2000||Griffins de Grand Rapids ||LIH ||36 ||0 ||6 ||6 ||76 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1999-2000||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Mysticks de Mobile ||ECHL ||33 ||2 ||18 ||20 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001||Griffins de Grand Rapids ||LIH ||36 ||2 ||5 ||7 ||24 ||10 ||0 ||1 ||1 ||22
|-
|2001-2002 ||Mysticks de Mobile ||ECHL ||3 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||48 ||2 ||2 ||4 ||56 ||5 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2002-2003 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||80 ||3 ||10 ||13 ||106 ||15 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2003-2004 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||80 ||2 ||7 ||9 ||104 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2004-2005 ||Fury de Muskegon ||UHL ||76 ||2 ||19 ||21 ||130 ||17 ||0 ||3 ||3 ||28
|-
|2005-2006 ||Fury de Muskegon ||UHL ||75 ||7 ||24 ||31 ||195 ||12 ||0 ||4 ||4 ||8
|-
|2006-2007 ||Fury de Muskegon ||UHL ||74 ||2 ||16 ||18 ||138 ||11 ||0 ||5 ||5 ||16
|-
|2007-2008 ||Fury de Muskegon ||LIH ||73 ||4 ||18 ||22 ||169 ||6 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2008-2009 ||Jackalopes d'Odessa ||LCH ||51 ||4 ||14 ||18 ||104 ||13 ||1 ||3 ||4 ||16
|-
|2009-2010 ||Jackalopes d'Odessa ||LCH ||54 ||2 ||13 ||15 ||80 ||13 ||1 ||4 ||5 ||22
|-
|2010-2011 ||Jackalopes d'Odessa ||LCH ||22 ||3 ||6 ||9 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées 
2005 : Coupe Coloniale avec le Fury de Muskegon de la United Hockey League.

Transaction 
 : signe un contrat comme agent libre avec les Sénateurs d'Ottawa.

Références 

Naissance en janvier 1976
Naissance à Sherwood Park
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Gears de Saginaw
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Mysticks de Mobile
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Jackalopes d'Odessa
Champion de la Coupe Coloniale
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché